В таблице приведены фильмы, созданные по мотивам произведений Жюля Верна.

Таблица 

Списки фильмов